Poiana Mărului ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Poiana Mărului (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
 Poiana Mărului (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Poiana Mărului (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Poiana Mărului (Suceava), Dorf im Kreis Suceava